Браузер ( — обозреватель, программа просмотра):

 Браузер
 WAP-браузер
 Файловый менеджер
 Мобильный браузер
 Офлайн-браузер
 TTML-браузер (Tagger Text Markup Language)
 Браузер () — в теории экологии: растительноядное животное, питающееся за счёт верхних ярусов растительного покрова, поедая листву и ветки; классический пример браузера - обыкновенный жираф.
Браузера остров